Pan Bendito (park) - park in Madrid
 Pan Bendito (metrostation) metrostation in Madrid nabij bovenstaand park